Новоси́льцев — русская фамилия (Новосильцовъ, женская форма — )
 Новосильцевы (Новосильцовы) — русский дворянский род, происходящий от Юрия Шалая, и ряд других дворянских родов более позднего происхождения. Их представители:

 Новосильцов, Антон Васильевич (1850—1923) — генерал-адъютант, командир 4-го армейского корпуса.
 Новосильцев, Ардалион Николаевич (1816—1878) — полковник, участник Кавказской и Крымской войны, нефтедобытчик.
 Новосильцев, Владимир Дмитриевич (1800—1825) — адъютант графа Ф. В. Сакена, флигель-адъютант Александра I.
 Новосильцов, Дмитрий Васильевич (ум. 1520) — окольничий и воевода на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 Новосильцев, Иван Петрович (2-я пол. XVI в.) — посланник Московского правительства в Турцию в 1570 г., составитель статейного списка. В 1564—1565 гг. вел переговоры с черкасским (кабардинским) князем Темрюком Айдаровичем, с 1579 г. был назначен начальником Печатного приказа.
 
 Новосильцов, Леонид Николаевич (1872—1934) — адвокат, член I и IV Государственной думы от Калужской губернии.
 
 Новосильцев, Юрий Александрович (1853—1920) — российский общественный деятель.

См. также

Примечания